Anna av Brandenburg kan syfta på:

 Anna av Brandenburg (1487–1514), hertiginna av Schleswig-Holstein
 Anna av Brandenburg (1507–1567), hertiginna av Mecklenburg
 Anna av Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1487–1539), hertiginna av Teschen
 Anna Katarina av Brandenburg (1575–1612), drottning av Danmark-Norge
 Anna Maria av Brandenburg (1567–1618), hertiginna av Pommern
 Anna Sofia av Brandenburg (1598–1659), hertiginna av Braunschweig-Wolfenbüttel-Calenberg
 Anna Maria av Brandenburg-Ansbach (1526–1589), hertiginna av Württemberg
 Anna av Preussen (1576–1625), kurfurstinna av Brandenburg